Giuseppe Alberti (1640-1716) – pittore, architetto e presbitero della Val di Fiemme
 Giuseppe Alberti (1902-1974) – politico italiano
 Giuseppe Antonio Alberti (1712-1768) – perito di agrimensura, architettura e idrostatica bolognese
 Giuseppe Matteo Alberti (1685-1751) – compositore bolognese